Die SPIE Deutschland & Zentraleuropa ist eine Tochtergesellschaft der SPIE-Gruppe und bietet technische Dienstleistungen für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen an. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 17 000 Mitarbeitende in Deutschland, Österreich, Polen, Ungarn, der Slowakei und Tschechien.

Leistungen 
SPIE Deutschland & Zentraleuropa bietet Energieeffizienz-Lösungen, technische Dienstleistungen bei der Energieübertragung und -verteilung, Systemlösungen im Technischen Facilitymanagement, Services für Industriekunden und Dienstleistungen auf den Gebieten der Elektrotechnik und Sicherheitstechnik, der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik sowie der Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Netzwerktechnik und Medientechnik an.

Geschichte 
SPIE verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie. Seit 2006 hat die gesamte SPIE-Gruppe rund 130 Akquisitionen abgeschlossen, 19 davon fanden im Zuge des Wachstums in den Ländern Deutschland, Österreich, Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn statt.

Plattform-Akquisitionen 
 2013 – Erwerb der Sparte Service Solutions der Hochtief Solutions AG: Mit dem Erwerb der Sparte Service Solutions der Hochtief Solutions AG setzte SPIE im August 2013 die erste Plattform in Deutschland für das weitere Wachstum. Umfirmiert zu SPIE GmbH, wurde damit Deutschland zum größten Markt der SPIE-Gruppe außerhalb Frankreichs.
 2016 – Erwerb der SAG Gruppe: Mit dem Erwerb der SAG-Gruppe schaffte SPIE einen deutschen Marktführer im Bereich multitechnischer Dienstleistungen und zudem eine breitere Plattform für weitere Expansion. Umfirmiert zu SPIE SAG GmbH, deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Energieinfrastruktur ab.

Bolt-on-Akquisitionen 
 2014 – Erwerb von Fleischhauer: Mit dem Zukauf von Fleischhauer baute SPIE das Know-how in der Informations- und Kommunikationstechnik aus. Umfirmiert zu SPIE Fleischhauer GmbH, verstärkte sich SPIE in technischen Dienstleistungen in den Bereichen Informationstechnik, Sicherheitstechnik sowie Elektro- und Medientechnik.
 2014 – Erwerb des technischen Services von Johnson Control: Im August 2014 erwarb SPIE die Johnson Controls Technischer Service GmbH und verstärkte Dienstleistungen in den Bereichen Gebäudetechnik, Gebäudeautomation sowie Klima- und Kältetechnik.
 2015 – Erwerb von Hartmann Elektrotechnik: Mit dem Erwerb von Hartmann Elektrotechnik erweiterte SPIE das Leistungsspektrum in den Bereichen Netzwerk-, Automatisierungs- und Sicherheitstechnik sowie Industrietechnik.
 2015 – Erwerb von Cromm + Co: Im November 2015 erwarb SPIE den Spezialisten für Informationstechnik, Datennetze und Glasfasertechnik CROMM + CO GmbH.
 2016 – Erwerb von AGIS Fire & Security: Im August 2016 wurde die AGIS Fire and Security Group Teil von SPIE. Rund 200 Experten ergänzten die Kompetenzen von SPIE in den Bereichen der Brandschutz-, Sicherheits- und Gebäudetechnik-Lösungen.
 2016 – Erwerb von COMNET: Mit dem Erwerb von COMNET verstärkte SPIE die Kompetenz in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnik. Umfirmiert als SPIE COMNET GmbH, bietet das Unternehmen Lösungen für Telefonie und Kollaboration an.
 2016 – Erwerb von GfT: Mit dem Erwerb von GfT erweiterte SPIE das Leistungsspektrum im Bereich Sicherheits-, Glasfaser-, Daten- und Elektrotechnik.
 2017 – Erwerb der Lück-Gruppe: Mit dem Erwerb der LÜCK-Gruppe erweiterte SPIE die Kompetenz in den Bereichen Mechanik und Elektrotechnik.
 2017 – Erwerb von PMS: Mit dem Zukauf von PMS stärkte SPIE das Know-how im Bereich Sicherheits- und Kommunikationstechnik.
 2018 – Erwerb von FLM Freileitungsmontagen: Mit dem Erwerb der FLM GmbH verstärkte SPIE die Kompetenz im Bereich der Freileitungsmontagen.
 2019 – Erwerb von CEA und CMA: Im Mai 2019 stärkte SPIE durch den Erwerb der Christof Electrics – bestehend aus der CEA und CMA – die Präsenz in Österreich.
 2019 – Erwerb von Telba: Mit dem Erwerb von TELBA stärkte SPIE die regionale Präsenz in Deutschland in der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Sicherheitstechnik.
 2019 – Erwerb von OSMO: Mit dem Zuwachs mit OSMO stärkte SPIE bestehende Kompetenzen und gelang der Einstieg in das Marktsegment Verkehrstechnik.
 2020 – Erwerb von Planen & Bauen: Durch den Erwerb von Planen & Bauen richtet sich SPIE strategisch im Data-Center-Bereich als ganzheitlicher Dienstleister für One-Stop-Lösungen aus
 2021 – Erwerb von Energotest: Mit dem Erwerb von Energotest stärkt SPIE das Leistungsspektrum im Bereich Automatisierung und treibt die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Central Europe voran.
 2021 – Erwerb von WirliebenKabel: Durch den Erwerb der WirliebenKabel Gruppe stärkt SPIE seine Expertise im Breitbandausbau und baut das stark wachsende FttX-Geschäft in Deutschland weiter aus.
 2021 –  Erwerb von KEM: Mit dem Erwerb von K.E.M. ist SPIE einer der führenden Anbieter auf dem österreichischen Telekommunikationsinfrastrukturmarkt und stärkt so die regionale Präsenz in Österreich.
 2021 – Erwerb von Wiegel: Mit dem Zuwachs von Wiegel erweitert SPIE das Leistungsspektrum im Bereich der Mechanik und treibt Zukunftstrends wie Wasserstoff und Elektromobilität voran
 2021 – Erwerb der DÜRR Group: Durch den Erwerb der DÜRR Group übernimmt SPIE eine führende Position in der Tunnel- und Verkehrstechnik in Deutschland und Österreich

Einzelnachweise 

Unternehmen (Ratingen)